Ташково — название населённых пунктов в России:
 Ташково — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Ташково — деревня в Хвойнинском районе Новгородской области.

См. также 
 Ташков
 Ташкова